Giardino dei Giusti – giardino nel Memoriale Yad Vashem a Gerusalemme dedicato ai Giusti tra le nazioni
 Giardino dei Giusti – giardino di Firenze
 Giardino dei Giusti – giardino pubblico di Palermo